Мистецький портал «Жінка-УКРАЇНКА» — вебпортал, створений для популяризації українських митців і української літератури і мистецтва. Працює з 2013 року.

Засновники порталу — письменниця і журналіст Тетяна Череп-Пероганич та громадський діяч Юрій Пероганич за його створення та велику громадську діяльність удостоєні звання лауреатів Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша (2016). Із червня 2018 портал підтримує громадська організація «Творча еліта України».

Вміст 

Основним на порталі є розділ «Українки», в якому розміщено надіслані «героїнями» й схвалені редколегією порталу їх власні біографії, роздуми на тему «Слово про Україну» та зразки творчості, а також, за бажанням, роздуми про наболіле для рубрики «Думки вголос», цікаві історії з життя, світлини для фотоальбому та рецепти їх улюблених страв. 

Розділ «Гості порталу» присвячений творчості чоловіків, у цьому розділі публікуються біографії та зразки творчості митців. 

Важливою частиною порталу є стрічка мистецьких новин.

Портал виступав інформаційним партнером музично-поетичних заходів, на його сторінках проводилися творчі марафони. За організаційної та інформаційної підтримки порталу проводилися творчі вечори митців у Національній спілці письменників України, Київському міському будинку учителя, Домі освіти та культури «Майстер-клас»; на Київщині, Львівщині, Хмельниччині, Чернігівщині та Сумщині.

Історія 
 Перші публікації на порталі датовано 5 жовтня 2013. З листопада 2013 відкрито рубрику «Гості порталу».
 У листопаді 2013 засновники порталу організували благодійну акцію «Книга з поштової скриньки», присвячену допомозі бібліотекам Сокальської санаторної школи-інтернату для дітей хворих на сколіоз (Львівська область) та школи-інтернату в селі Стара Басань (Чернігівська область).
 11 грудня 2013, у зв'язку з подіями на Майдані, на порталі з'явився розділ «Слово зброя», в якому наразі понад 300 публікацій. Після того, як у розділі «Слово зброя» було зібрано понад сотню поезій, було вирішено видати книгу. 9 березня 2014, у 200 роковину народження Тараса Шевченка засновники порталу разом із Мистецькою агенцією «Наш формат» в Українському домі в межах Відкритого університету Майдану презентували збірку поезій «Материнська молитва. Українки — героям Майдану». До книги увійшли, здебільшого, поезії героїнь порталу.
 18 травня 2014 відбулася презентація порталу й нагородження переможців конкурсу нарисів «Жінка в історії», який було оголошено порталом у грудні 2013.
 5 червня 2014 на церемонії нагородження премією «Коронація слова 2014» засновники порталу нагородили Надію Гуменюк із Луцька за роман «Енна» спеціальною відзнакою порталу «Жінка-УКРАЇНКА» за найкращий роман про маму.
 29 червня 2014 Державний історико-культурний заповідник «Самчики», Старокостянтинівське районне радіомовлення і вебпортал «Жінка-УКРАЇНКА» започаткували щорічне мистецьке свято «Імпреза по-самчиківськи».
 30 серпня 2014 на запрошення письменниці Тетяни Винник та творчого об'єднання «Атмосфера» за підтримки порталу «Жінка-Українка» його учасники Світлана Мирвода, Юрій Старчевод, Ярина Мавка, Галина Фесюк та Галина Дорош в Ніжині брали участь у мистецькій акції «Я в серці маю те, що не вмирає», яку було організовано на підтримку ніжинських бійців АТО.
 9 листопада 2014 Конотопська міська організація всеукраїнського товариства «Просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка» спільно з газетою «Конотопський край» та мистецьким порталом «Жінка–УКРАЇНКА» організували творчий вечір з нагоди Дня української писемності та мови.
 У грудні 2014 — січні 2015 спільно з Володимиром Панченком порталом був організований і проведений поетичний конкурс «Бентежить душу батьківська земля».
 у травні 2015 спільно із творчим об'єднанням «Світлина» організували концерт — відзначення порталу «Жінка-УКРАЇНКА» в Київському міському будинку учителя.
 В жовтні 2015 надали підтримку благодійній музично-поетичній імпрезі «Золото осені, тепло душі» в смт. Володар-Волинський.
 В 2016 долучилися до громадської ініціативи з відзначення 200-ліття слобожанського поета-романтика першої половини ХІХ століття Михайла Петренка «Дивлюсь я на небо».
 9 квітня 2016 організували презентацію роману Григорія Войтка «Безбатченки».
 4 червня 2017 утретє взяли участь в організації і проведенні Всеукраїнського мистецького фестивалю «Імпреза по-самчиківстки».
 З 2017 року портал надає інформаційну підтримку концертам із циклу «Світова класика українською».

Конкурси

«Жінка в історії» 

«Жінка в історії» — літературний конкурс, започаткований порталом 2013 року. На конкурс приймалися «нариси про жінок-українок, які своїми добрими справами в галузі української культури, літератури, освіти, народного мистецтва, залишили добрий слід у житті суспільства».

До складу журі увійшли Євген Букет, Еліна Заржицька, Світлана Мирвода, Лідія Купчик, Юрій Пероганич. Переможців у номінації «Жінка в борні за Україну» визначила Ірина Сех — український політик, голова Львівської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», голова Львівської обласної державної адміністрації.

Нагородження переможців відбулося 18 травня 2014 в Києві, у будинку освіти та культури «Майстер Клас». У загальній номінації перше місце здобув Богдан Мельничук, друге — Олександра Коваленко, третє — Світлана Макаревська. Спеціальну відзнаку отримала Анна Багряна. У номінація «Жінка у борні за Україну» переможцями стали Наталія Карпенкова, Ольга Лоїк та Наталія Кутняк. Дипломантами конкурсу стали Оксана Маковець, Людмила Яцура, Тетяна Кітчак, Надія Онищенко, Наталя Ткачик, Анна Ліхота та Микола Шот.

«Бентежить душу батьківська земля» 

Літературний конкурс імені Григорія та Ганни Панченків «Бентежить душу батьківська земля» на найкращий поетичний твір організований і оголошений порталом «Жінка-УКРАЇНКА» у грудні 2014. Засновник конкурсу — громадський діяч, письменник Володимир Панченко. До складу журі увійшли Дмитро Головко, Оксана Радушинська, Олександр Букатюк, Тетяна Винник, Ярина Мавка.

На конкурс було надіслано майже 200 творів від сімдесяти дев'яти учасників. За рішенням журі перше місце у поетеси з Івано-Франківської області Наталі Данилюк, друге дісталося Галині Гнатюк (Вараві) з Рівненщини, і на третьому — Наталка Поклад з Києва. У номінації «Я люблю тебе, Ржищеве!» переміг Євген Листопад.

Нагородження переможців відбулося у Ржищеві в рамках музично-поетичної імпрези за участю відомих українських виконавців та майстрів поетичного слова 21 січня о 15.00 в міському будинку культури.

Імпреза по-самчиківськи 

Засновники мистецького порталу «Жінка-УКРАЇНКА» Юрій та Тетяна Пероганичі разом із директором музею-садиби Палацово-парковий ансамбль «Самчики» Богданом Пажимським та письменницею, громадською діячкою, волонтером Оксаною Радушинською є організаторами «Імпрези по-самчиківськи» — щорічного мистецького фестивалю, що проводиться на території Палацово-паркового ансамблю «Самчики» в селі Самчики Староконстянтинівського району Хмельницької області. Фестиваль заснований 2014 року, на фестивалі виступило чимало знаних народних артистів та митців Хмельниччини й України. Але щороку у Самчиках приймають й новачків — поетів та виконавців.

Примітки

Посилання 
 Мистецький портал «Жінка–УКРАЇНКА» 
 Спільнота «Жінка - Українка» у Фейсбуці
 
 
 
 
 

Засновані в Україні 2013
Українськомовні ресурси інтернету
Українські сайти
Українська культура
Череп-Пероганич Тетяна Павлівна
Громадянська журналістика
Українські сайти про літературу та книжкову сферу